Cserey Farkas (1719–1782) bölcselettudor, udvari tanácsos és előadó
 Cserey Farkas (1773–1842) császári és királyi kamarás, őrnagy, író